Macrothrix är ett släkte av kräftdjur. Macrothrix ingår i familjen Macrothricidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bladfotingar
Macrothrix